Alec Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alec Branch (Noontootla Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Alec Branch (Bogue Falaya), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Alec Branch (Johns Creek), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Alec Hall Branch, Fluss im Bundesstaat Kentucky

Siehe auch:

 Alex Branch
 Alexander Branch